El Antena de Castiglioni (en inglés Antenna of Castiglioni), es una larga escultura de Giannino Castiglioni, situada en la Boulevard Macacha Güemes, una de las calles más céntricas de la Buenos Aires. Con sus 40 metros de altura, el Antena de Castiglioni se considera la escultura más alta de Argentina.

La obra fue diseñada en Lierna en el lago de Como y consiste en un gran cono que en su base  se va estrechando hasta en su extremo superior. Su construcción comenzó el 1925 con la colocación de la primera de las 10 secciones que componen el monumento, la última de las cuales se instaló el 21 de enero de 1927.

Referencias

Enlaces externos 
 Giannino Castiglioni
 Spire de Dublín

Enlaces externos 

Monumentos y esculturas en la ciudad de Buenos Aires
Columnas monumentales de Buenos Aires
Esculturas urbanas de Argentina del siglo XX
Arte en Argentina del siglo XX
Arquitectura de Argentina de 1926
Esculturas de 1926
Esculturas al aire libre de Argentina